Walerianów peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Walerianów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Walerianów, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Walerianów, un village de la voïvodie de Mazovie.